Nikola Mektić e Mate Pavić erano i detentori del titolo, ma sono stati sconfitti al secondo turno da Rohan Bopanna e Denis Shapovalov.

Hubert Hurkacz e John Isner hanno sconfitto in finale Wesley Koolhof e Neal Skupski con il punteggio di 7-6(5), 6-4.

Isner è riuscito a completare il Sunshine Double, cioè la vittoria in sequenza dei tornei di Indian Wells e Miami, curiosamente i due titoli non li ha conquistati con lo stesso partner infatti a Indian Wells aveva partecipato col connazionale Jack Sock.

Teste di serie 

  Nikola Mektić /  Mate Pavić (secondo turno)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (quarti di finale)
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (quarti di finale) 
  John Peers /  Filip Polášek (primo turno)

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (primo turno) 
  Wesley Koolhof /  Neal Skupski (finale) 
  Jamie Murray /  Bruno Soares (primo turno) 
  Nicolas Mahut /  Fabrice Martin (primo turno)

Wildcard 

  Hubert Hurkacz /  John Isner (campioni)
  Thanasi Kokkinakis /  Nick Kyrgios (semifinale)

  Feliciano López /  Stefanos Tsitsipas (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Miami Open 2022